Kappenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Rodolfo Kappenberger

Siehe auch:
 Kappenberger + Braun